La llista d'estrelles de Sagitari pretén recollir de forma sintètica i mostrant algunes poques de les seves principals característiques de les estrelles notables de la Constel·lació del Sagitari, ordenades, a priori, per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 

Sagitari
 
Sagitari